

Arte 
 Umberto Franzosi – pittore italiano

Sport 
 Angelo Franzosi – allenatore di calcio e calciatore italiano